

Lieux 

En premier lieu, Plymouth est une ville britannique située dans le comté du Devon (Angleterre).

La ville a donné son nom à diverses localités des États-Unis d'Amérique :
 Plymouth, située dans l'État de Californie ;
 Plymouth, située dans l'État de Caroline du Nord ;
 Plymouth, située dans l'État du Connecticut ;
 Plymouth, située dans l'État de Floride ;
 Plymouth, située dans l'État de l'Illinois ;
 Plymouth, située dans l'État de l'Indiana ;
 Comté de Plymouth, dans l'État de l'Iowa ;
 Plymouth, ville du comté de Cerro Gordo, en Iowa ;
 Plymouth, ville dans l’État du Maine ;
 Plymouth, située dans l'État du Massachusetts ; également très connue en raison de sa fondation en 1620 par des immigrants débarqués du Mayflower ;
 Plymouth, située dans l'État du Michigan ;
 Plymouth, située dans l'État du Minnesota ;
 Plymouth, située dans l'État du New Hampshire ;
 Plymouth, située dans l'État de New York ;
 Plymouth, située dans l'État de l'Ohio ;
 Plymouth, située dans l'État de Pennsylvanie ;
 Plymouth, située dans l'État de l'Utah ;
 Plymouth, située dans l'État du Vermont ;
 Plymouth, située dans le comté de Juneau (État du Wisconsin) ;
 Plymouth, située dans le comté de Rock (État du Wisconsin) ;
 Plymouth, située dans le comté de Sheboygan (État du Wisconsin).

Dans l'île britannique de Montserrat :
 Plymouth, nom de l'ancienne capitale de l'île, abandonnée après une éruption volcanique en 1995.

Homonymies partielles 
 New Plymouth, ville américaine située dans l'État de l'Idaho ;
 New Plymouth, ville située en Nouvelle-Zélande ;
 Plymouth Township, située dans le comté de Luzerne (État de Pennsylvanie) ;
 Plymouth Township, située dans le comté de Montgomery (État de Pennsylvanie) ;
 Plymouth Township, située dans l'État du Michigan.

Autres 
 Désigne couramment le tuyau souple en polyéthylène.
 HMS Plymouth (F126), frégate de la Royal Navy (1961).
 Plymouth est une marque disparue d'automobiles. 
 Plymouth est un téléfilm de 1991. 
 Plymouth (logiciel) est un processus de démarrage graphique pour Linux.
 La Plymouth rock est une race de poule domestique.
 Plymouth Locomotive Works était un constructeur de locomotives et locotracteurs américain.

Homonymie de localités